El nombre Henrik Larsen puede referirse a las siguientes personas:
Henrik Larsen, futbolista danés;
Henrik Larsen, tirador noruego.